Plusieurs églises paroissiales de l’Église catholique sont appelées église Sainte-Bernadette en référence à sainte Bernadette Soubirous en France :
 l’église Sainte-Bernadette d’Angoulême ;
 l’église Sainte-Bernadette du Banlay à Nevers ;
 l’église Sainte-Bernadette de Champigny-sur-Marne ;
 l’église Sainte-Bernadette de Chaville ;
 l’église Sainte-Bernadette de Dijon ;
 l’église Sainte-Bernadette de Gagny ;
 l’église Sainte-Bernadette de Levallois-Perret ;
 l’église Sainte-Bernadette de Lourdes ;
 l’église Sainte-Bernadette de Strasbourg.

Voir aussi